Сезона 2005/06. Премијер лиге била је четрнаеста сезона Премијер лиге и отпочела је 13. августа 2005, а завршила се 7. маја 2006. Другу узастопну титулу освојио је Челси поразивши Манчестер јунајтед 29-ог Априла. Истог дана Бирмингем сити и Вест Бромич албион су испали из лиге, а Сандерленд је испао раније.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премиер лиге за сезону 2005/2006

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Премијер лига
Сезона 2005/06. у енглеском фудбалу